Paprika steht für:
 Paprika, Fruchtgemüse
 Paprikapulver, Gewürz
 Paprika (1959), deutscher Film
 Paprika – Ein Leben für die Liebe, italienischer Film (1991)
 Paprika (Anime), japanischer Zeichentrickfilm (2006)
 Paprika (Roman), Roman von Yasutaka Tsutsui
 Paprika (Zeitschrift), Das Magazin für Optimisten

Paprika ist der Name folgender Personen:
 Paprika Steen (* 1964), dänische Schauspielerin und Regisseurin
 Paprika Bommenel, ehemalige französische Seriendarstellerin und Psychoanalytikerin

Siehe auch: